Казанколь — топоним в Казахстане:

 Казанколь — горное плато в составе Джунгарской горной системы Алматинской области республики Казахстан.
 Казанколь — высокогорное озеро в республике Казахстан, расположено на одноимённом плато.
 Казанколь — река в Алматинской области Казахстана, один из притоков реки Хоргос.